Дэнс () — английская фамилия. Известные носители:

 Дэнс, Лада (род. 1969) — советская и российская эстрадная певица, джазовая певица, актриса.
 Дэнс, Чарльз (род. 1946) — британский актёр, сценарист, режиссёр, продюсер.